Santa Luċija kan syfta på följande platser:

Malta 

 Santa Luċija, Malta, ort och kommun på ön Malta, , 
 Santa Luċija, Gozo, ort på ön Gozo,